Erich Giese ist der Name folgender Personen:

* Erich Giese (Ingenieur) (1876–nach 1945), deutscher Ingenieur, Verkehrsplaner und Hochschullehrer
 Erich Giese (Marineoffizier) (1887–1917), deutscher Marineoffizier
 Erich Giese (Maler) (* 1942), österreichischer Maler